Алексей Еремеев:
 Еремеев, Алексей Аркадьевич (род. 1962) — советский и российский футболист, футбольный тренер.
 Еремеев, Алексей Иванович (1908—1987) — русский писатель, известный под псевдонимом Л. Пантелеев.
 Еремеев, Алексей Ильич (род. 1973) — российский чиновник и политик, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва
 Еремеев, Алексей Семёнович (1923—2003) — советский военный деятель и деятель оборонной промышленности, генерал-майор, лауреат Государственной премии СССР.